

Sprzęt komputerowy 
 Trusted Platform Module – standard układu scalonego

Zarządzanie 
 Total Productive Maintenance (Optymalne Utrzymanie Ruchu) – jedno z narzędzi lean management